Adıyaman ou Adeiamane é uma cidade e distrito () do sudeste da Turquia. É a capital da província homónima e faz parte da Região do Sudeste da Anatólia. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

É uma das cidades turcas com crescimento demográfico mais acelerado, já que a sua população em 1990 era de , menos de metade da de 2012.

Etimologia
A cidade foi conhecida como Perre () e Pordônio (Pordonnium) na Antiguidade e Idade Média. O nome oficial em turco até 1926 foi Hısn-ı Mansur ("Castelo de Mansur" em ), também transliterado como Hisn Mansur ou Hüsnümansur. Por esse nome ser de difícil pronúncia pelos Turcos, este teriam começado a chamar-lhe adı yaman ("lugar com nome difícil"). Em nome em  e  é Semsur.

Ver também 

 Enchentes na Turquia em 2023

Notas e referências

Ligações externas

Região do Sudeste da Anatólia
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia